Madre di Dio, titolo attribuito a Maria, madre di Gesù

Congregazioni e ordini religiosi 
Chierici Regolari della Madre di Dio
Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie
Figli della Madre di Dio Addolorata
Povere Ancelle della Madre di Dio

Edifici di culto 
Chiesa della Madre di Dio (Lecce)
Chiesa della Gran Madre di Dio (Torino) (Torino)
Chiesa della Gran Madre di Dio (Roma)
Monastero greco-ortodosso dell'Annunciazione della Santa Madre di Dio (Mandanici)

Altro 
Arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca
Gran Madre di Dio, titolo cardinalizio
Maria Santissima Madre di Dio, festività cattolica
Icona della madre di Dio, opera letteraria di Alessio Macrembolite
La Madre di Dio, monte della Valle Gesso